Gerardus Johannes Vossius  – teologo, filologo e storico olandese
 Isaac Vossius – accademico e collezionista di manoscritti olandese